В одиночному розряді тенісного турніру Maybelline Classic 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Бонні Гадушек 6–0, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
  Кеті Ріналді (чвертьфінал)
  Бонні Гадушек (фінал)
  Енн Сміт (півфінал)

 Мішелл Торрес (чвертьфінал)
 Венді Вайт (2-ге коло)
 Бет Герр (чвертьфінал)
 Пем Кеселі (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1983